Penton steht für: 

 Penton (Alabama), Ort im Chambers County (Alabama)
 Penton (Mississippi), Ort im DeSoto County (Mississippi)
 Penton (New Jersey), Ort im Alloway Township, Salem County, New Jersey
 Penton Motorcycles, amerikanischer Motorradhersteller
 eine spezielle Struktur bei Viren, siehe Penton (Virologie)

Penton oder Pentón ist der Familienname von:
 Arthur Pole Penton (1854–1920), britischer Generalmajor
 Aurelia Pentón (* 1941), kubanische Athletin
 Brian Penton (1904–1951), australischer Journalist und Schriftsteller
 Frederick Thomas Penton (1851–1929), britischer Offizier und Politiker 
 John Penton (* 1925), US-amerikanischer Rennfahrer und Motorrad-Entwickler
 M. James Penton (* 1932), kanadischer Historiker
 Richard Howard Penton (1882–1960), englischer Marine- und Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Pentone